Self steht für

 Self (Programmiersprache), objektorientierte Programmiersprache
 Self (Rockband), US-amerikanische Rockband
 Self (Roman), Roman von Yann Martel
 Self (Automarke), schwedische Automarke
 Self (Arkansas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Self (Magazin), US-amerikanische Online-Zeitschrift

SeLF steht für

 Servicios Logísticos Ferroviarios, ein Eisenbahnunternehmen aus Uruguay

Self ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Self (* 1962), US-amerikanischer Basketballtrainer
 Brad Self (* 1981), kanadischer Lacrosse- und Eishockeyspieler
 Keith Self (* 1953), US-amerikanischer Politiker (Republikanische Partei) 
 Ronnie Self (1938–1981), US-amerikanischer Rockabilly-Musiker
 Staci Self (* 1985), US-amerikanische Handballspielerin
 Will Self (* 1961), britischer Schriftsteller und Journalist

Siehe auch:

 Selph